La English Football League Two 2018-19 (referida como Sky Bet League Two por motivos de patrocinio), fue la decimoquinta temporada de la EFL League Two  y la vigesimosexta temporada en su actual formato de división de liga, que corresponde a la cuarta categoría del fútbol inglés y la disputan 24 equipos que buscan el ascenso a la EFL League One.

Relevo de plazas 
Los siguientes equipos han cambiado de división desde la temporada 2017-18.

Ascensos y descensos 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>|}

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

|}

Clasificación 
Los tres primeros equipos de la clasificación ascienden directamente a la EFL League One 2019-20, los clubes ubicados del cuarto al séptimo puesto disputan un play-off para determinar un cuarto ascenso; los últimos dos descienden a la National League 2019-20.

(C) Campeón (A) Ascendido (D) Descendido

Evolución de las posiciones 
<div style="height:100%; overflow:auto;">

Play-offs por el cuarto ascenso a la EFL League One

Semifinales

Final

Goleadores

Goleadores 

Fuente: SoccerWay

Véase también 
 Premier League 2018-19
 English Football League Championship 2018-19
 English Football League One 2018-19
 FA Cup 2018-19
 Cuarta categoría del fútbol inglés

Referencias

https://www.transfermarkt.es/league-two/torschuetzenliste/wettbewerb/GB4/plus/?saison_id=2018&detailpos=&altersklasse=alle. goleadores

Fútbol en 2019